Футбольная Конференция 2013/14 — 35-й сезон Футбольной Конференции Англии и 10-й сезон в нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2013 года и завершился в мае 2014 года, матчем финала плей-офф.

Футбольная Конференция состоит из трех дивизионов. Это Национальная Конференция, Северная Конференция и Южная Конференция. Национальная Конференция является пятым по рангу и низшим общенациональным дивизионом Англии, располагаясь ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. Северная и Южная Конференции являются шестыми дивизионами в Англии. По завершении сезона чемпион Национальной Конференции и победитель плей-офф вышли во Вторую Лигу, а шесть худших команд (по три из Северной и Южной Конференции), набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбыли в одну из лиг 7 уровня.

В Футбольной Конференции выступают как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы.

В сезоне 2013/14 Национальная Конференция носила название Skrill Premier, Северная Конференция — Skrill North, а Южная Конференция — Skrill South.

Национальная Конференция

Новые команды 
Команды вышедшие из Северной Конференции 2012/13
 Честер (чемпион)
 Галифакс Таун (победитель плей-офф)

Команды вышедшие из Южной Конференции 2012/13
 Уэллинг Юнайтед (чемпион)
 Солсбери Сити (победитель плей-офф)

Команды вылетевшие из Второй Футбольной лиги 2012/13
 Барнет
 Олдершот Таун

Турнирная таблица

Северная Конференция

Новые команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Северной Премьер-лиги 2012/13
 Норт Ферриби Юнайтед
 Эднесфорд Таун

Команды вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2012/13
 Лемингтон

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2012/13
 Стокпорт Каунти
 Барроу
 Телфорд Юнайтед

Турнирная таблица

Плей-офф

Южная Конференция

Новые команды 
Команды вышедшие из Премьер дивизиона Истмийской лиги 2012/13
 Уайтхок
 Конкорд Рейнджерс

Команды вышедшие из Премьер дивизиона Южной Футбольной лиги 2012/13
 Госпорт Боро

Команды вылетевшие из Национальной Конференции 2012/13
 Эббсфлит Юнайтед

Команды переведенные из Северной Конференции 2012/13
 Бишопс-Стортфорд

Турнирная таблица 

 

*10 июня 2014 Херефорд Юнайтед был переведен из Национальной Конференции в Южную футбольную лигу, таким образом, Хейз энд Идинг Юнайтед сохранил своё место в Южной Конференции..

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

2013